Le tournoi de Bombay 2007 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur dur. Il s'agit de la  de l'Open de Bombay.

Faits marquants 
En simple, le Français Richard Gasquet a battu Olivier Rochus en finale. C'est son  en simple.

Dans le tableau double, Robert Lindstedt et Jarkko Nieminen ont remporté le titre face à Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bombay
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Bombay
ATP 2007
Sport en Inde en 2007
Tennis en septembre 2007